

Bouwkunde 
 Omsloten maar meestal niet overdekte ruimte (binnenplaats) die voor of buiten het eigenlijke gebouw is gelegen, met name bij een kerk of tempel. In het bijzonder:
 de omheinde ruimte rondom de tabernakel
 (later) de verschillende voorhoven die deel uitmaakten van de Joodse tempel in Jeruzalem
 Atrium of narthex, de voorhof van oud-christelijke basilieken
 Voorburcht van een kasteel
 Vrijthof
 Voortuin bij een huis (Belgisch-Nederlands)

Anatomie (Latijn: vestibulum) 
 Voorhof van de mond (vestibulum oris): het deel van de mond dat zich vóór de tanden bevindt
 Voorhof van de neus (vestibulum nasi): het onderste deel van de neusgaten
 Voorhof van het oor (vestibulum): Het middelste deel van het labyrint
 Voorhof van het strottenhoofd (vestibulum laryngis): het deel van de larynx dat zich boven de 'valse stembanden' bevindt
 Voorhof van de schede (vestibulum vaginae): het deel van de vulva tussen de binnenste schaamlippen, met daarin onder meer de voorhofklier

Overig 
 Voorhof (Delft), een wijk in de Nederlandse gemeente Delft

Zie ook 
 vestibule
 atrium (doorverwijspagina)